Фінал Кубка УЄФА 2005—2006 — фінальний матч тридцять п'ятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем стала іспанська «Севілья», яка обіграла англійський «Мідлсбро» з рахунком 4-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2005-06 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2005-06 на сайті RSSSF 

2006 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 10 травня
Травень 2006